Muziek
 Change (album van Sugababes), een album uit 2007 van de Britse meidengroep de Sugababes
 Change (single van Sugababes), een single uit 2008 op dat album
 Change (band), een Amerikaanse discogroep
 Change (Christina Aguilera), een nummer uit 2016
 Change (Daniel Merriweather), een single van Daniel Merriweather uit 2009
 Change (Taylor Swift), een single van Taylor Swift op het album Fearless uit 2008
 Change (Kim de Boer), een single van Kim de Boer
 Change (Tears for Fears)

Plaatsen
 Change (Saône-et-Loire), een plaats in het Franse departement Saône-et-Loire
 Changé (Mayenne), een plaats in het Franse departement Mayenne
 Changé (Sarthe), een plaats in het Franse departement Sarthe
 Changey, een plaats in het Franse departement Haute-Marne
 Le Change, een plaats in het Franse departement Dordogne

Overig
 Change (ICT), een wijziging in de ICT-infrastructuur

Zie ook 
 Changes (doorverwijspagina)